Alí forma part del nom de molts personatges:

 Ali Akbar Khitai, escriptor persa
 Ali al-Rida, vuitè imam dels xiïtes duodecimans
 Ali Amiri, historiador turc
 Ali ben Muhammad, cap de la rebel·lió dels zandj.
 Ali ben Shams al-Din, historiador persa
 Alí ben Yussuf (emir), emir de Creta.
 Alí ben Yússuf, emir dels almoràvits
 Ali ben Abd Allah, ancestre dels abbàssides
 Ali ben Isa, visir abbàssida
 Ali ben Isa al-Kahhal, el més gran oculista àrab
 Ali ben Muhammad, cap de la rebel·lio dels zandj
 Ali ben Shams al-Din, historiador persa
 Ali ben Abd Allah, ancestre dels abbàssides
 Alí Bey al-Kabir, governador d'Egipte del .
 Alí Bey ben Uthman al-Abbasí, viatger català
 Alí ibn Abi-Tàlib, califa
 Ali ibn Isa ibn Mahan, general i governador del Khurasan
 Alí Mardan (aventurer), sultà de Lakhanawati.
 Ali Mardan Khan, cap dels bakhtiyar de Pèrsia
 Ali Mardan Khan Lur, wali de Luristan
 Ali Mardan Khan Shamlu, ambaixador persa del temps de Nadir Shah
 Ali Pasha Arabadji, gran visir otomà
 Ali Pasha Čandarlizade, gran visir otomà
 Ali Pasha Čorlulu, gran visir otomà
 Ali Pasha Damad, gran visir otomà
 Ali Pasha Djandarli (? -1406), gran visir otomà.
 Ali Paixà Djanikli (Istanbul 1720-1785), derebey i militar otomà.
 Ali Pasha Güzeldje, gran visir otomà
 Ali Pasha Hakim-oghlu, gran visir otomà
 Ali Pasha Khadim, gran visir otomà
 Ali Pasha Mubarak (Birinbal, 1823 - El Caire, 1893), escriptor i polític egipci.
 Ali Pasha Muhammad Amin, gran visir otomà
 Ali Pasha Rizwan Begowič, governador otomà d'Hercegovina
 Ali Pasha Semiz, gran visir otomà
 Ali Pasha Sürmeli, gran visir otomà
 Ali Pasha Tepedelenli, paixà de Janina
 Ali Werdi Khan, virrei de l'Imperi Mogul a Bengala.
 Mustafa ben Ahmad ben Abd al-Mawla Čelebi àlies Ali, escriptor i historiador otomà

Notes